Qeqertartooq bezeichnet:
 Qeqertartooq (See, Maniitsoq, nördlich), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertartooq (See, Maniitsoq, südlich), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland